El Gran Premi Ciclista de Montreal 2016 fou la setena edició del Gran Premi Ciclista de Montreal. La cursa es disputà l' 11 de setembre de 2016. Aquesta fou la 25a prova de l'UCI World Tour 2016.

El vencedor fou el belga Greg Van Avermaet (), que s'imposà a l'esprint a l'eslovac Peter Sagan () i d'aquesta manera es va prendre la revenja de la derrota que patí a mans de Sagan dos dies abans en el Gran Premi Ciclista de Quebec. Completà el podi l'italià Diego Ulissi ().

Participants

Classificació final

UCI World Tour 
El Gran Premi Ciclista de Monreal atorga punts per l'UCI World Tour 2016 sols als ciclistes dels equips de categoria World Tour.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

2016
UCI World Tour 2016